JBJ peut désigner :
 JBJ, un ancien boys band sud-coréen ;
 Jorge Bom Jesus (1962-), homme d'État santoméen.